Huster ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Huster (1910–1984), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Ernst-Ulrich Huster (* 1945), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Francis Huster (* 1947), französischer Schauspieler
 Günther Huster (1912–1987), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Heinrich Huster (1878–1950), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdL Preußen
 Herbert Huster (1921–2005), deutscher Zeitungsverleger
 Marc Huster (* 1970), deutscher Gewichtheber
 Mike Huster (* 1972), deutscher Politiker (Die Linke)
 Philipp Huster (* 2002), deutscher Beachvolleyballspieler
 Siegfried Huster (* 1943), deutscher Radrennfahrer
 Stefan Huster (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler
 Till Huster (* 1958), deutscher Schauspieler und Regisseur, Sohn von Günther Huster
 Tori Huster (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Victor Huster (* 1955), deutscher Medailleur

Siehe auch:
 Ferenc Husta, deutscher Sänger und ehemaliges Mitglied der Wise Guys
 Hüster